Атлетски митинг у Монаку 2016. одржан је 15. јула 2016. на Стадиону Луј II у Монаку. Ово је девети од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2016.

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Значајнији резултати

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Ветар: +0,1 м/с

400 м

1.500 м

110 м препоне 

Ветар: 0,0 м/с

3.000 м препреке

Скок увис 

1Повукао се са такмичења

Скок удаљ

Бацање диска

Жене

100 м 
Ветар -0,5 м/с

800 м

3.000 м

400 м препоне

Скок мотком

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Остале дисциплине

Мушкарци 800 м

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
   

Атлетски митинг у Монаку
ИААФ Дијамантска лига 2016.